Села:
 Підліски — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Підліски — Івано-Франківська область, Калуський район
 Підліски — Львівська область, Стрийський район
 Підліски — Львівська область, Яворівський район
 Підліски — Рівненська область, Рівненський район
 Підліски — Хмельницька область, Теофіпольський район